, também escrito como 1999 XY143, é um objeto transnetuniano (TNO) que está localizado no cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar. Ele é classificado como um cubewano. O mesmo possui uma magnitude absoluta de 6,0 e tem um diâmetro com cerca de 213 km. Este corpo celeste é um sistema binário, o outro componente, o S/2009 (1999 XY143) 1, possui um diâmetro estimado em cerca de 179 km. O astrônomo Mike Brown lista este corpo celeste em sua página na internet como um candidato a possível planeta anão.

Descoberta 
 foi descoberto no dia 14 de dezembro de 1999 pelo astrônomo C. W. Hergenrother.

Órbita 
A órbita de  tem uma excentricidade de 0,078 e possui um semieixo maior de 43,138 UA. O seu periélio leva o mesmo a uma distância de 39,791 UA em relação ao Sol e seu afélio a 46,485 UA.

Cubewanos
Objetos do cinturão de Kuiper
Candidatos a planeta anão
Objetos transnetunianos
Objetos astronômicos descobertos em 1999